Марсель Рогер Бёйзе (; , Бельгия — , Лахор, Пакистан) — католический прелат, ординарий епархии Лахора, член монашеского ордена капуцинов.

Биография 
Марсель Рогер Бёйзе родился 22 августа 1892 года в Бельгии. После средней школы поступил во францисканский монастырь капуцинов. После получения богословского образования Марсель Рогер Бёйзе был рукоположён 20 мая 1917 года в священника.

12 июня 1947 года Римский папа Пий XII назначил Марселя Рогера Бёйзе епископом епархии Лахора. 28 октября 1947 года был рукоположён в епископа.

В 1964 года участвовал в работе I, II и IV сессиях II Ватиканского собора.

12 марта 1967 года ушёл на пенсию и был назначен титулярным епископом Иунки Бизаценской.

Умер 29 мая 1974 года в Лахоре, Пакистан.

Примечания

Ссылки 
 Информация 

Католические епископы Пакистана
Капуцины